Federation Cup 1995 bezeichnet: 
 IIHF Federation Cup 1995, von der IIHF ausgetragener Eishockey-Wettbewerb

Siehe auch:
 Fed Cup 1995, Tennisturnier der Nationalteams der Frauen (bis 1994 als Federation Cup bekannt)